Harikirtan Kaur, nota come Geeta Bali – attrice indiana
 Nimrat Kaur – attrice indiana
 Rupi Kaur – poetessa, scrittrice e illustratrice canadese